Nikon FG 20 — любительский малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, выпускавшийся в Японии корпорацией Nippon Kogaku K. K. (сейчас — Nikon) с 1984 года. Камера является упрощённой версией модели FG и завершает линейку «сверхкомпактных зеркалок» Nikon, предназначенных для начинающих фотолюбителей. В отличие от более старшей модели, FG-20 не оснащалась режимом программного автомата, поддерживая только приоритет диафрагмы. На камере также отсутствовал диск экспокоррекции. Благодаря этим упрощениям, модель стала самой лёгкой среди сверхкомпактного семейства, но пользовалась популярностью среди любителей, поскольку в отличие от модели EM поддерживала ручное управление экспозицией.

См. также 
 Nikon FG

Источники

Литература

Ссылки 
 

35-мм фотоаппараты
Плёночные зеркальные фотоаппараты Nikon
 
Фотоаппараты, появившиеся в 1984 году